Кузне́цкая крепость — памятник истории и архитектуры федерального значения, находится в Кузнецком районе города Новокузнецка Кемеровской области.

Каменная крепость на Вознесенской горе построена в городе Кузнецке в 1800—1820 годах по распоряжению императора Павла I, как часть Сибирской линии для защиты Южной Сибири от китайской угрозы. Ни разу с момента постройки не участвовала в военных действиях. Упразднена как военная крепость в 1846 году. Ныне в крепости музей.

Изображение крепости используется как эмблема некоторыми организациями Новокузнецка, в частности, газетой «Кузнецкий рабочий».

История 

На территории Кузнецкой крепости в 1998 году обнаружены самые древние культурные погребения в Кузбассе. Захоронения людей с лошадьми датируются первыми веками нашей эры.

В XVII и XVIII веке город Кузнецк неоднократно подвергался нападениям окрестных племён. Согласно одной из легенд, при нападении в 1764 году на город, пушки на неприятеля наводил 12 летний мальчик.

В конце XVIII в. город Кузнецк оставался важным опорным пунктом на восточном фланге пограничной линейной системы от Каспия до Алтая. Для модернизации кузнецких укреплений командующий Сибирским корпусом генерал-поручик Густав Штрандман разработал проект, который заключался в сооружении двух земляных крепостей бастионного начертания. В апреле 1798 году император Павел I этот проект утвердил. В 1799 году год одно укрепление (так называемая «Болотная цитадель») у подошвы Вознесенской горы уже построено. На самой горе строительство уникального инженерно-фортификационного сооружения началось только в 1800 году.

В 1806 году сформирована система оборонительных рвов и валов. Из построек, существовавших ранее на территории строительства крепости, была сохранена только деревянная часовня Вознесения. Постройка крепости производилась арестантами и вольнонаемными подрядчиками. При возведении крепости были учтены новейшие достижения военно-крепостного искусства Западной Европы XVIII столетия. Строительство Кузнецкой крепости было завершено в 1820 году.

К концу 1830-х гг. крепость оказалась не нужной, начался постепенный вывод военных подразделений с её территории. В 1846 году крепость сняли с баланса Военного Министерства и передали Алтайскому горному ведомству. В крепости несколько раз производились перестройки внутренних зданий, часть из них была продана на слом. В 1860-х гг. в одном из переделанных зданий крепости проживали холостые нижние чины Кузнецкой инвалидной команды.

В 1870 году на крепости была организована Кузнецкая тюрьма Томской губернии для уголовных преступников. Она получила название «Кузнецкий тюремный замок».

В 1872 году начался слом и перестройка проездной подзорной башни Кузнецкой крепости для сооружения на основании её нижнего этажа надвратной церкви для нужд тюрьмы. В 1876 году построенная церковь была освящена во имя Св. Ильи Пророка. В 1877 году была разобрана обветшавшая Вознесенская часовня и, в том же году, рядом отстроена новая одноэтажная деревянная часовня на бутовом фундаменте, также освященная в день Вознесения.

В 1919 году строения Кузнецкого тюремного замка были сожжены красными партизанами во время нападения на город. В 1920-е гг. была разрушена Вознесенская часовня, памятный крест из неё до 1934 года хранился в Спасо-Преображенском соборе, фрагмент которого в настоящее время находится в Новокузнецком краеведческом музее. До конца 1940-х годов продолжались систематические разборки каменных зданий крепости для нужд местного строительства.

На протяжении всех лет существования советской власти о крепости мало кто заботился. 30 июня 1960 года Кузнецкой крепости присвоен статус памятника республиканского значения, после этого было создано несколько проектов реставрации крепостных руин. В конце 1970-х гг. была восстановлена гауптвахта.

В 1991 году в Новокузнецке был образован историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость». 31 октября 1997 года гауптвахта сгорела.

В 1998 году к 380-летию Новокузнецка было проведено крупномасштабное строительство на Барнаульской башне и примыкающих к ней полубастионах. Современный вид Барнаульской башни отличается от вида 1934 года, в частности, отсутствуют купола и кресты, так как был восстановлен её первоначальный облик. На прежнем месте была построена солдатская казарма. Были изготовлены крепостные пушки и мортиры специалистами ЗСМК.

В 2008 году к 390-летию Новокузнецка было воссоздано ещё одно сооружение — обер-офицерский дом. Кроме этого в валах крепости воссозданы каменные сортии.

В 2008 году к 390-летию Новокузнецка администрация города, одноименная муниципальная газета и телекомпания «ТВН» объявили городской конкурс «7 чудес Новокузнецка». По результатам голосования главным символом Новокузнецка признана Кузнецкая крепость.

В 2011 году приобретает статус музея-заповедника.

В 2013 году в музее «Кузнецкая крепость» появилась постоянная экспозиция уникальных украшений из золота и серебра.

За 2021 год музей посетили 152024 человек.

Архитектура и описание 
Площадь крепости составляет около 20 га. По периметру крепости, имеющей форму вытянутого прямоугольника, укрепления состоят из земляного вала с реданами, с внутренней стороны реданов насыпаны аппарели для подъема орудий. На углах крепости устроены полубастионы, два из них (Томский и Кузнецкий) облицованы плитами песчаника. В промежутке между каменными полубастионами сооружена кирпичная трехэтажная проездная подзорная башня, к этой башне выходила дорога на Барнаул.

Внутри крепости располагалось восемь каменных зданий и одно деревянное.

 Гауптвахта
 Пороховой погреб
 Солдатская казарма
 Обер-офицерский дом
 Солдатская кухня
 Штаб-офицерский дом
 Цейхгауз
 Барнаульская проездная башня
 Деревянный покой для хранения огнегасительных машин

В 1919 году две крепостные пушки красные партизаны вывезли для использования при штурме села Тогул Алтайского края. Одна из них установлена у памятника партизанам в этом селе, другая будто бы утонула при переправе через р. Чумыш. В настоящее время 4 из бывших крепостных пушек стоят возле краеведческого музея города Новокузнецк, а две — возле музея в городе Кемерово. Предположительно, ещё одна пушка хранится в Новосибирском краеведческом музее.

Музей 
Основан 28 декабря 1991 года. Музей подчиняется областному департаменту культуры. Вне территории крепости музею подчинен объект — Дом купца Фонарёва (с 1991 по 1998 — единственное помещение музея). Организатор выпуска периодического историко-краеведческого сборника "Кузнецкая старина".

Руководство
 директор: Костюченко Юлия Владимировна
 гл. хранитель: Вертышева Елена Викторовна
 зам. директора по научной работе: Ширин Юрий Викторович

Время работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00.

Примечания

Ссылки 
 музей «Кузнецкая крепость»
 А. О. Кауфман История артиллерийского гарнизона Кузнецкой крепости
 И. С. Конюхов. Кузнецкая летопись
 Н. А. Кузнецов Войсковые части, квартировавшие в Кузнецке в XVILXIX вв.
 www.museum.ru/M812 — официальная страница Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
 Музей «Кузнецкая крепость» Вконтакте
 Виртуальный тур музея в проекте VRKuzbass

Крепости Кемеровской области
Музеи Новокузнецка
История Новокузнецка
Здания и сооружения, построенные в 1820 году в России
Крепости, построенные в XIX веке